Cora (divisió administrativa), nom que rebien les províncies de l'imperi d'Al-Àndalus
 Cora (ciutat llatina), ciutat dels volscs integrada a l'imperi romà
 Cora, membre de la tribu dels cores, poble indígena de Mèxic a l'estat de Nayarit
 Cora (llengua), llengua del grup uto-asteca
 Cora (escultura), escultura de l'antiga Grècia